Amberes ist
die spanische Bezeichnung für die belgische Stadt Antwerpen
eine Stadt in Argentinien Amberes (Argentinien)
ein Schiff Amberes (Schiff)

Siehe auch: Ambers